Yrjönsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Yrjönsaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Yrjönsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,34, long 25,33), 
 Yrjönsaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 
 Yrjönsaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Yrjönsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Yrjönsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,21, long 25,64), 
 Yrjönsaari (ö i Norra Savolax), 
 Yrjönsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar